Fintan – imię męskie
 Fintan – postać z mitologii celtyckiej
 Fintan – święty katolicki, uczeń św. Kolumby